Нагорное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Петушинском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Нагорный.

География 
Территория поселения расположена в западной части района.

История 
Нагорный сельсовет с центром в пос. Нагорный был образован в 1967 году. В него включены населённые пункты Аниськино, Гора, Емельянцево, Заднее Поле, Киржач, Марочково, Масляные Горочки, Новое Перепечино, пос. санатория «Сосновый Бор», переданные из состава Ивановского сельсовета.

Нагорное сельское поселение образовано 13 октября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 159-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Глубоковского, Ивановского, Нагорновского, Панфиловского и Санинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Коррупция 
Нагорное сельское поселение – единственное поселение Петушинского района, которое сотрясают скандалы, связанные с газификацией его населённых пунктов. 

Глава Нагорного сельского поселения Копылова О. И. и её сын Антон — одни из основных действующих лиц коррупционного скандала связанного с газификацией села Санино.

Ситуация с газификацией в Нагорном сельском поселении не раз рассматривалась и в областном комитете по энергетической политике.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Нагорновского сельского поселения

Муниципальные образования Петушинского района
Сельские поселения Владимирской области